Мейтнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Мейтнер, Лиза (1878—1968) — австрийский физик и радиохимик. 
 Мейтнер, Филипп (1839—1910) — австрийский шахматист.

Другое